

Sigle 
 Macchina Tecnica – strumento dei Pokémon
 Macchina di Turing – modello astratto che definisce una macchina in grado di eseguire algoritmi.
 Malgré Tout – scautismo per portatori di handicap.
 Media tensione – valore di tensione elettrica compresa tra 1 e 35 kV
 Meditazione trascendentale
 Medio termine – (previsione, oneri ecc.)
 Membrana timpanica
 Middle temporal (area) – area temporale media

Biochimica 
 Metallotioneina

Biologia 

 Microtubulo – Componente del citoscheletro

Chimica 
 Mt – simbolo chimico del meitnerio

Codici 
 MT – codice vettore IATA di Thomas Cook Airlines
 mt – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua maltese
 MT – codice ISO 3166-1 alpha-2 di Malta
 MT – codice ISO 3166-2:AL del distretto di Mat (Albania)
 MT – codice ISO 3166-2:BR del Mato Grosso (Brasile)
 MT – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Matera (Italia)
 MT – codice ISO 3166-2:NI di Matagalpa (Nicaragua)
 MT – codice ISO 3166-2:TL di Manatuto (Timor Est)
 MT – codice ISO 3166-2:US del Montana (Stati Uniti)

Informatica 
 .mt – dominio di primo livello di Malta

Unità di misura 
 Mt – simbolo del megatone
 mT – simbolo del millitesla
 MT – simbolo del megatesla
 MT – Metric Ton (USA), unità di misura della massa = 1.000 kg
 Mt – megatonnellata
 mt – abbreviazione errata del metro il cui simbolo è m

Altro 
 Mt – abbreviazione di Vangelo secondo Matteo
 MT Channel – canale televisivo satellitare
 Honda MT – motocicletta della Honda

Altri progetti